Als Tschechophile (Tschechenfreunde) bezeichnete man
jene Slowaken unter den Slawophilen, die für eine Einheit mit den Tschechen eintraten (also z. B. Jan Kollár gegenüber Ľudovít Štúr) 
jene Slowaken, die den Tschechoslowakismus bzw. die Errichtung der Tschechoslowakei unterstützten (Milan Rastislav Štefánik gegenüber Andrej Hlinka), jeweils also im Gegensatz zu slowakischen Nationalisten
kroatische Nationalisten wie Stjepan Radić, einen Schüler und Anhänger des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Masaryk
verächtlicherweise jene Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei, die nicht die nationalsozialistischen Henlein-Separatisten unterstützten